Ett storstadsdistrikt (Metropolitan borough) är en typ av kommun i England, och var en underavdelning av en storstadsregion (Metropolitan county). De tillkom genom 1972 års kommunallag och definieras som storstadsområden (Metropolitan districts). Men alla storstadsområden som tillkommit har fått kungliga privilegiebrev som storstadsdistrikt. Genom kommunallagen 1985 avskaffades storstadsregionerna och storstadsdistrikten utgör därmed enhetskommuner.

Referenser

Se även
 Storstadsområde, på engelska: Metropolitan area
 Storstadsområde (England). på engelska: Metropolitan county
 Storstadsområde (Kina)

Brittiska kommuntyper